Asciak est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Paul Asciak (1923–2015), ténor maltais ; 
  (né en 1967), joueur de football maltais. 

Patronyme maltais